Ольга Алексеевна Говорцова (; род. 23 августа 1988, Пинск, СССР) — белорусская профессиональная теннисистка; победительница восьми турниров WTA в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2004); финалистка парного турнира Orange Bowl (2003). Участвовала в выходе сборной Белоруссии в финал Кубка Федерации (2017).

Общая информация 
Ольга — одна из трёх детей Татьяны и Алексея Говорцовых; её братьев зовут Илья (ныне значится тренером сестры) и Александр. В марте 2018 года Говорцова родила сына от хоккеиста Константина Захарова и уже в апреле вернулась на корт.

Говорцова в теннисе с шести лет. На корте Ольга предпочитает действовать за задней линией; лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
Впервые приняла участие в профессиональном теннисном турнире в 14 лет (в Минске, турнир Международной федерации тенниса ITF). В том же году завоевала престижный юниорский теннисный трофей Orange Bowl в возрастной категории до 14 лет. Спустя год в Рамат ха-Шароне (Израиль) выиграла свой первый турнир ITF в паре с Викторией Азаренко и впервые вышла в финал в одиночном разряде. На следующий год они с Азаренко выиграли Уимблдонский турнир среди девушек в парном разряде.

Выиграла свой первый турнир ITF в одиночном разряде в 2007 году в Минске. Сезон 2007 года закончила в числе 50 сильнейших теннисисток мира одиночной классификации.

Первый финал турнира WTA Говорцова провела в 2008 году в Мемфисе (в полуфинале победила 18-ю ракетку мира Шахар Пеер, в финале проиграла Линдсей Дэвенпорт). Месяц спустя она с Эдиной Галловиц из Румынии вышла в Чарльстоне (Южная Каролина) в свой первый финал турнира WTA в парном разряде. Не будучи посеянными, они победили в четвертьфинале третью пару турнира Квету Пешке и Ренне Стаббс, а в полуфинале — сильнейшую пару мира Кару Блэк и Лизель Хубер перед тем, как уступить в финале посеянным вторыми Катарине Среботник и Ай Сугияме. Ещё через месяц Говорцова выиграла свой первый турнир WTA в Стамбуле в паре с Джилл Крайбас (США). В июне достигла наивысшей для себя на настоящий момент 35-й позиции в рейтинге. На Олимпиаде в Пекине она уступила в первом круге посеянной под четвёртым номером Серене Уильямс. В парном разряде с Дарьей Кустовой они вышли во второй круг, где проиграли украинкам Алёне и Катерине Бондаренко. После этого Говорцова поднялась на высшую для себя позицию в рейтинге и в парном разряде.

В сентябре 2009 года Говорцова добавила к своей коллекции титулов две победы в турнирах WTA в парном разряде, в Гуанчжоу и Ташкенте, одержанные в течение двух недель. В своём последнем турнире сезона, Кубке Кремля (с 2009 года турнир премьер-категории) она вышла в финал одиночного разряда, где уступила итальянке Франческе Скьявоне.

В следующие сезоны Говорцова четырежды завершала год в числе ста лучших теннисисток мира в одиночном разряде, хотя только два раза дошла до финала на турнирах WTA (в 2010 году в Понте-Ведра-Бич и в 2013 году в Ташкенте). Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в 4-й круг на Уимблдоне в 2015 году; занимавшая к тому моменту 122-е место в рейтинге Говорцова вышла в основную сетку из квалификации и последовательно победила трёх соперниц из первой сотни, включая посеянную 25-й Ализе Корне. На турнирах ITF она к 2020 году довела число своих побед до девяти, включая два титула, завоёванные в турнирах с призовым фондом 100 тысяч долларов — в Мидленде (Мичиган) в 2012 и в Николасвилле (Кентукки) в 2020 году.

Напротив, в парах Говорцова завоевала ещё пять титулов на турнирах WTA, из них три — в 2011 году (в общей сложности восемь), а также один турнир класса WTA 125, и ещё пять раз проигрывала в финалах. Её наиболее значительная победа была одержана на Открытом чемпионате Китая 2010 года — турнире категории Premier Mandatory, где она завоевала титул в паре с хозяйкой корта Чжуан Цзяжун. По ходу 2011 года Говорцова поднялась до 24-й позиции в рейтинге теннисисток в парном разряде — высшей за карьеру. В этом же году она помогла команде Беларуси пробиться во II Мировую группу Кубка Федерации после шести побед в шести встречах с соперницами из Австрии, Хорватии, Греции, Польши и Эстонии, однако на следующий год белорусская команда не смогла удержать занятых позиций, проиграв сначала американкам, а затем сборной Швейцарии. В 2015 году Говорцова выиграла с Азаренко решающую парную встречу в плей-офф II Мировой группы со сборной Японии, снова обеспечив белорусской команде появление в мировой элите в следующем сезоне. В 2016 году Говорцова, проиграв обе своих встречи в одиночном разряде в матче со сборной Канады, сумела в паре с Александрой Саснович победить в решающей игре матча (Саснович также выиграла обе своих одиночных встречи) и вывести белорусскую команду в плей-офф I Мировой группы. Там в апреле 2016 года белорусские теннисистки одержали досрочную победу над командой России (два своих матча выиграла Виктория Азаренко) и вышли в высший дивизион Кубка Федерации ещё до парной встречи, где Говорцова и Арина Соболенко проиграли Елене Весниной и Дарье Касаткиной. В 2017 году Говорцова со сборной Белоруссии стала финалисткой Кубка Федерации, выиграв и проиграв по одной встрече в парах, в обоих случаях, впрочем, уже ничего не решавших. В состав сборной в финальном матче против команды США Говорцова не попала — её место в паре с Лапко заняла Лидия Морозова.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 23 марта 2015 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Белоруссии
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года